Thomières ist der Familienname folgender Personen: 

 Jean Guillaume Barthélemy Thomières (1771–1812), französischer General der Infanterie
 Pierre-Alexandre Thomières (1750–1792), französischer Colonel der Infanterie

Siehe auch:

 Saint-Pons-de-Thomières, französische Gemeinde im Département Hérault